«Pieces of Ice» () — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс для её тринадцатого студийного альбома Ross. Авторами песни стали Марк Джордан и Джон Чапек, спродюсировал запись Гэри Кац.

Песня была выпущена в качестве лид-сингла с альбома 17 июня 1983 года и была приурочена к концерту Росс в Центральном парке. Песня смогла войти в двадцатку лучших в чартах Billboard Hot Black Singles и Hot Dance/Disco, в горячей сотне песня заняла 31 место, благодаря чему певица заработала свой двадцать четвёртый сольный топ-40 сингл, тем не менее этот результат был ниже ожидаемого. Сингл был успешным в Европе, войдя в топ чартов Нидерландов, Норвегии, Швеции.

Музыкальное видео на песню было снято Бобом Джиральди, хореографией занимался Майкл Питерс.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1983 года
Песни Дайаны Росс
Синглы RCA Records